Lászlófalva kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Laslovo, ort, Baranja,

Ungern 

 Szentkirály (ort i Ungern), Bács-Kiskun, 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar